Daniele Capezzone (né en 1972), homme politique italien ;
 Thierry Capezzone (né en 1963), auteur français de bande dessinée .

Voir aussi 

 Capizzone
 Mont Capezzone

Patronyme italien